La dueña puede referirse a:

 La dueña (telenovela venezolana), de 1984.
 La dueña (telenovela mexicana), de 1995.
 La dueña (serie de televisión argentina), de 2012, protagonizada por Mirtha Legrand.